Ніколае Ґолеску, Ніколае Ґолеску (рум. Nicolae Golescu, 1810, Кимпулунг, Румунія — 1877, Бухарест) — румунський державний діяч, революціонер.
 Штефан Ґолеску, Штефан Ґолеску (рум. Ștefan Golescu; 1809, Кимпулунг — 27 серпня 1874, Нансі, Франція) — прем'єр-міністр Румунії в 1867-1868. 
 Александру Ґолеску, Александру Ґолеску (рум. Alexandru G. Golescu; 1819, Бухарест — 15 серпня 1881, Русенешть, жудець Олт — румунський державний діяч.